Ta-ch’en Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taizhou Liedao, öar, Zhejiang, 
 Dazhi Shan (ö), Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar